Сатурн (; ; от латински: Saturnus) може да се отнася до:

 Сатурн – бог на времето и плодородието от древноримската митология
 Сатурн – шестата планета от Слънчевата система
 Сатурн – планетарна мъглявина
 Сатурн – румънски курорт на Черно море
 Сатурн – автомобилна компания, притежание на Дженеръл Мотърс
 Сатурн – американски ракети-носители.
 Сатурн – награда
 (Остаряло) Название на оловото през средните векове